Алексеевский сельский совет () — входит в состав
Голопристаньского района 
Херсонской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Алексеевка
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Алексеевка

Примечания